Foron peut faire référence à :
 Foron, une marque d’électroménager allemande ;
 le col de Foron (massif du Chablais), un col en France;

Hydronymes 
Foron, hydronyme signifiant « torrent », est très couramment employé pour nommer des cours d'eau en Haute-Savoie :
 le Foron, affluent de l'Arve à la frontière franco-suisse ;
 le Foron, affluent de l'Arve et passant à Reignier ;
 le Foron, affluent de l'Arve et passant à La Roche-sur-Foron ;
 le Foron du Reposoir, formé du Grand Foron et du Petit Foron, affluent de l'Arve et passant au Reposoir ;
 le Foron, affluent du Giffre et passant à Mieussy ;
 le Foron, affluent du Giffre et passant à Taninges ;
 le Foron, affluent de la Menoge et passant à Fillinges ;
 le Foron, affluent du Léman et passant à Sciez ;
 le Foron, une rivière belgo-néerlandaise, nommée voer en néerlandais.